Игорь Васильевич Мельник (; , , УССР, СССР) — украинский футболист, нападающий.

Биография 

Игорь является воспитанником Львовской областной спортивной школьной системы. Первые шаги на профессиональном уровне делал в родном Львове, за вторую команду львовских «Карпат».

Большую часть своей карьеры провёл в различных клубах первой и элитной лиг украинского футбола. В частности, в таких клубах как «Крымтеплица», ФК «Львов», «Буковина» (Черновцы), «Александрия», вместе с которой стал победителем первой лиги Украины, а также выступал за тернопольскую «Ниву», с которой становился бронзовым призёром второй лиги Украины.

В целом в украинском чемпионате отличился 55 голами в 242 встречах, также провёл 14 матчей в кубке Украины, где забил 3 мяча. С 2015 года выступал в канадской команде «Торонто Атомик» из города Торонто. С мая 2018 года планирует выступать за другую канадскую команду, по предварительной информации этим клубом будет «Воркута» (Торонто).

Достижения 
Украина
 Победитель Первой лиги Украины (1): 2010/11
 Бронзовый призёр Второй лиги Украины (1): 2012/13
Канада
 Победитель плей-офф  (1): 2018
 Серебряный призёр регулярного чемпионата Канадской футбольной лиги (1): 2018

Ссылки

Примечания 

Футболисты Украины
Игроки ФК «Карпаты-2»
Игроки ФК «Крымтеплица»
Игроки ФК «Александрия»
Игроки ФК «Львов»
Игроки ФК «Буковина»
Игроки ФК «Нива» Тернополь